Pulso eletromagnético
Polícia dos Estabelecimentos da Marinha

Desambiguações de siglas